Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Whirlpool Monterrey Open) van 2011 vond plaats van 28 februari tot en met 6 maart 2011 in de Mexicaanse stad Monterrey en was aan haar derde editie toe. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de open lucht.

Enkelspel – De titelverdedigster, de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, was met een wildcard tot het hoofdtoernooi toegelaten en als tweede reekshoofd geplaatst. In de finale trof zij de als eerste geplaatste Servische Jelena Janković die op weg naar de finale nog geen set had verloren. Na de eerste set van Janković te hebben verloren, wist Pavljoetsjenkova alsnog haar titel te continueren. Het was de derde WTA-toernooizege van deze negentienjarige speelster.

Dubbelspel – Het toernooi verliep, weinig verrassend, conform de plaatsingslijst. De eerste vier geplaatste koppels bereikten de halve finales, waarna de nummers één en twee doordrongen tot de finale, die nagenoeg een kopie werd van de finale van het jaar ervoor. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová moest het opnemen tegen het als tweede geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Vania King. Na een stand van 1–1 in sets werd de beslissende match-tiebreak gewonnen door de Tsjechische dames die hiermee hun titel prolongeerden. Het was hun zevende gezamenlijke WTA-dubbelspeltitel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Monterrey 2011
Monterrey